El término Putte puede referirse a:

Toponimia 
  Putte, ciudad y municipio de Bélgica.
  Putte, ciudad en el municipio de Stabroek (Bélgica).
 Putte, ciudad fronteriza y compartida entre Bélgica y Países Bajos, con dos partes:
  Putte (Kapellen), mitad belga de la ciudad, en el municipio de Kapellen.
  Putte (Países Bajos), mitad neerlandesa de la ciudad, en el municipio de Woensdrecht.

Personas 
 Isaäc Dignus Fransen van de Putte, político de los Países Bajos.
 Lorca Van De Putte, futbolista de Bélgica.